Termin LIP ima više značenja.
 Diarilpropan peroksidaza, enzim
 Limfocitička interstinalna pneumonija, klinički stadijum 3 HIV infekcije